El nombre Madres de Plaza de Mayo puede hacer referencia a diferentes organizaciones argentinas de derechos humanos que reúnen a madres de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1976:

Madres de Plaza de Mayo, fundado en 1977 y que tiene como líder a Hebe de Bonafini.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, grupo escindido del anterior en 1986 fundado por Marta Vásquez. Si bien es una organización horizontal pueden mencionarse como referentes a Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, entre otras.
Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, delegación de Madres escindida de la primera por diferencias políticas con su líder en el año 2006.